Francja:
 Vallon-en-Sully – gmina
 Gare de Vallon – dworzec kolejowy w Vallon-en-Sully
 Vallon-Pont-d’Arc – gmina
 Vallon-sur-Gée – gmina

Szwajcaria:
 Vallon – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye

Osoby:
 Colin Vallon – szwajcarski muzyk
 Fernand Vallon – brytyjski kierowca wyścigowy
 Gert Vallon – austriacki polityk

Zobacz też:
 Beau Vallon
 Chapelle-Vallon
 Grand Vallon
 Marcillac-Vallon
 Saint-Christophe-Vallon
 Semur-en-Vallon
 Wallon